Второй этап Кубка Либертадорес 2014, также именуемый групповым этапом, пройдёт с 11 февраля по 10 апреля 2014 года. 32 команды — 6 победителей первого этапа и 26 команд, попавших во второй этап напрямую — делятся на 8 групп по 4 команды каждой. В каждой группе команды играют друг с другом два матча — дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Формат 
6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Жребий.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала.

Группы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей

 
Кубок Либертадорес 2014